

Sigle 
 Hypoxia-inducible factor – fattore di trascrizione implicato nella risposta all'ipossia

Codici 
 HIF – codice aeroportuale IATA dell'Hill Air Force Base, Ogden (Utah), Stati Uniti d'America
 hif – codice ISO 639-3 della lingua hindi figiana

Sport 
 Hammarby Idrottsförening – società polisportiva svedese
 Helsingborgs Idrottsförening – società calcistica svedese